Alcachofas silvestres puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cynara scolymus;
 el nombre común de la planta Cynara humilis; o
 el nombre común de la planta Onopordum acanthium.
 el nombre común de la planta '''''Onopordum illyricum